Wojtek (Wojciech) Gawenda (ur. 14 września  1961 w Katowicach) – polski artysta kabaretowy, aktor i konferansjer, autor tekstów i scenariuszy, członek kabaretu „Pod Bańką”.

Życiorys 
W 1983 roku ukończył Studium Aktorskie przy krakowskim „Teatrze STU”. Od 1992 r. stale mieszka w Kanadzie, gdzie od 1996 r. współprowadzi torontoński kabaret  Kabaret „Pod Bańką”, działający głównie w Kanadzie, a także w Stanach Zjednoczonych i Polsce.
W Polsce kabaret występował w Kabaretowym Klubie Dwójki  (TVP 2) oraz w dziesiątkach spektakli, m.in. w Sali Kongresowej, warszawskim Teatrze Kwadrat oraz w Piwnicy pod Baranami. Jako jedyny polski kabaret w historii, wystąpił na oficjalnym Koncercie Galowym podczas Igrzysk Olimpijskich (Vancouver 2010).

Od 1998 roku pomysłodawca, organizator i konferansjer cyklicznych Kabaretonów Polonijnych urządzanych w Toronto z udziałem licznych artystów z Polski (Artur Andrus, Jacek Fedorowicz, Krzysztof Piasecki, Marian Opania, Krystyna Sienkiewicz i in.)
W latach 2002-03 dyrektor artystyczno-programowy polskiego studia telewizyjnego w Toronto - Polish Studio (OMNI TV). Autor tekstów piosenek, skeczy, monologów i scenariuszy, reżyser spektakli kabaretowych.

Współzałożyciel szkoły artystycznej Mavo Academy of Arts & Music prowadzonej w l. 2000-2015 dla dzieci urodzonych w polskich rodzinach w Kanadzie. Akademia dochowała się całego pokolenia młodych artystów, z których kilkoro zostało stałymi członkami kabaretu „Pod Bańką”.

Odznaczenia i wyróżnienia 
2000: Nagroda Dziennikarzy (dla kabaretu) na II Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej PrzeWAŁka 2000 w Szczawnie Zdroju,

2006: Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

2022: Wyróżnienie w międzynarodowym plebiscycie na Osobowość Polonijną Roku 
2022, organizowanym przez włoską Polonię.

Dyskografia 
 Albumy studyjne

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polscy artyści kabaretowi
Odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Urodzeni w 1961